Перпер — название государственной валюты княжества, а впоследствии — королевства Черногория в период с 1909 по 1918 годы.

